Никита Волконский:
 Волконский, Никита Андреевич (? — 1620) — князь, воевода в Астрахани, Рыльске и Угличе.
 Волконский, Никита Григорьевич (1781—1844) — генерал-майор, участник наполеоновских войн, муж Зинаиды Белосельской-Белозерской.
 Волконский, Никита Фёдорович (?—1740) — шут при дворе Анны Иоанновны.